«ТИТАН-2» — российский строительный холдинг, сооружающий объекты атомной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности. 

Штаб-квартира расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области.

История 
Образован 28 марта 1995 года в результате слияния двух монтажно-строительных управлений Минсредмаша — «МСУ-90» и «МСУ-32», принимавших участие в сооружении первых энергоблоков Ленинградской АЭС.

Руководство 
Председатель совета директоров ОАО «ТИТАН-2» и генеральный директор АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" — Григорий Михайлович Нагинский. Первый заместитель генерального директора — Елена Григорьевна Нагинская.

Деятельность 
Холдинг объединяет ведущие строительно-монтажные и инжиниринговые организации: АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», АО «Монтажно-строительное управление № 90», АО «Сосновоборэлектромонтаж», ПАО «Северное управление строительства».

Общая численность специалистов, занятых на предприятиях компании — около 9000 человек.

Среди крупнейших объектов строительства компании — энергоблоки Ленинградской АЭС-2 и Балтийской АЭС, ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова», Научно-исследовательский технологический институт имени А. П. Александрова,Северо-Западная ТЭЦ и Юго-Западная ТЭЦ, Киришинефтеоргсинтез, Новоуренгойский газохимический комплекс, центр кондиционирования и долговременного хранения РАО в Сайда Губе, реконструкция авиабазы ВВС России в Энгельсе, АЭС «Ханхикиви-1» (субподряд).

Консолидированная выручка компании за 2015 год составила 32, 273 млрд руб., за 2016 — 38,754 млрд руб.

В 2016 году компания вошла в ТОП-50 быстрорастущих компаний России по версии РБК.

Примечания